Smrek – szczyt w Górach Izerskich
 Smrek – szczyt w Górach Złotych
 Smrek – szczyt w Beskidzie Śląsko-Morawskim
 Smrek – szczyt w grani Barańca w Tatrach
 smrek – świerk w gwarze góralskiej
 Smrek – Schronisko PTTK w Korbielowie obecnie „Chata Baców”

Osoby 
 kapitan Smrek – pseudonim Kazimierza Marii Rutkowskiego polskiego malarza
 Wit Smrek – jeden z pseudonimów Zygmunta Zaremby polskiego polityka socjalistycznego, działacza emigracyjnego, publicysty
 Smrek – pseudonim Jana Stachury oficera Wojska Polskiego i Armii Krajowej

Zobacz też 
 Wieża widokowa na górze Smrek
 Smrek Trójkrajny